

События 
 Консулы: Публий Корнелий Сципион Назика Коркул (во 2-й раз, патриций) и Марк Клавдий Марцелл (во 2-й раз, плебей); преторы: Авл Постумий Альбин (в Риме), Луций Валерий Флакк, Луций Муммий Ахаик, Луций Оппий и Маний Манилий (в Дальней Испании); монетный триумвир: Пинарий Натта.
 Афинское посольство в Рим. В составе посольства философ Карнеад (ок. 214 — 129 до н. э.), который стал читать в Риме лекции по скептицизму. Катон заявил, что философия опасна для Рима, и добился изгнания Карнеада.
 Деметрий путём интриг старался прибрать к рукам Кипр. Сенат постановил передать Кипр Фискону.
 Ок. 155 — Завоевание после упорной борьбы парфянами Мидии.
 Советник Цзин-ди Чао Цо обвиняет вана Лю Пи, племянника Лю Бана, в нарушении верности императору и требует отторжения ряда его владений.

Родились 
 около 155. — Публий Деций Субулон (умер после 115 до н. э.), претор 115 года до н. э.

См. также

Примечания